«Атлетик Бильбао» — название испанских футбольных клубов из города Бильбао (Страна Басков):
 «Атлетик Бильбао» — испанский футбольный клуб из города Бильбао.
 «Атлетик Бильбао B» — название футбольного клуба «Бильбао Атлетик» (резервная команда футбольного клуба «Атлетик Бильбао») в 1992—2007 годах.
 «Атлетик Бильбао» — женский испанский футбольный клуб из города Бильбао. См. также